Witwenhaus steht für:
 Witwenhaus (Ansbach)
 Witwenhaus (Oedheim)